Чемпіонат Кіпру з футболу 2002—2003 — 64-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Кіпру. Чемпіоном стала Омонія.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Анортосіс взяв участь у Кубку УЄФА 2003—2004 як переможець Кубка Кіпру 2002—2003.

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Кіпру на soccerway 
 Чемпіонат Кіпру на rsssf 

2002—2003
Кіпр
Кіпр
2002 на Кіпрі
2003 на Кіпрі